Урус:

 Урус (муниципалитет) — муниципалитет в Испании.

Реки
 Урус (приток Ика)
 Урус (приток Правой Сученьги)